«Аделаида Блю Иглз» () — футбольный клуб из Мардена, в настоящее время выступающий в Суперлиге Австралии. ABИ — австралийский клуб, поддерживаемый Италией. Ранее клуб был известен как «Адзурри» и «Наполи».

История 
Клуб был основан 1958 году под названием Napoli SC, но играл за восточные дивизионе так как к соревнованиям допускалась только одна команда с итальянским названием. Позже в 1968 году Азурри объединились с Сикфил Австрия, обеспечив себе продвижение в Первый дивизион Южной Австралии.

Клуб вошел в команду Столичной лиги в 1959 году и свой первый матч сыграл против «Эдинбурга», разгромно уступив 11:1. Изначально первым стадионом был ипподром Виктория Парк, после клуб четыре раза переезжал в South Park, Park Terrace Goodwood, Adey Reserve Firle, в итоге обосновавшись в Мардене в 2000 году.

В 1962 году клуб играл под названием Eastern Districts Napoli, а в 1966 году принял название Eastern Districts Azzurri. В 1993 году клуб сменил название на Adelaide Blue Eagles.

Клуб многократно становился победителем различных соревнований: 10 побед в первом дивизионе Австралии, шестикратный обладатель Кубка Федерации, трёхкратный победитель Кубка Coca Cola, шестикратный победитель малого дивизиона Австралии. Таким образом клуб зарекомендовал себя как один из лидеров местного футбола, так и за его пределами.

У команды также имеется фарм-клуб MSSC Blue Eagles, выступающий в любительской лиге. MSSC расшифровывается как Molinara Sports & Social Club.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Достижения 
 «Чемпионат первого дивизиона Южной Австралии»
 Обладатель Титула: 1981, 1982, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2003, 2011 (10)

 «Кубок Федерации»
 Обладатель Титула: 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2010 (6)

 «Кубок Coca-Cola»
 Обладатель титула: 1981, 1982, 1990 (3)

 «Чемпионат малого дивизиона Южной Австралии»
 Обладатель Титула: 1992, 1993, 1995, 2000, 2001, 2002 (6)

Примечания 

Футбольные клубы Австралии